Milliez est un patronyme porté notamment par :

 Jacques Milliez (né en 1943), médecin, professeur et romancier français ;
 Paul Milliez (1912-1994), médecin français, résistant sous l'Occupation, pionnier de la recherche, célèbre pour ses prises de positions politiques et sociales.